Terratritia är ett släkte av kvalster. Terratritia ingår i familjen Oribotritiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Terratritia